Vive puede referirse a:

Canal Vive, canal de televisión por cable chileno.
Vive, canal de televisión abierta venezolano.
Vive (1974), álbum de José José.
Vive (2004), álbum de Lucía Méndez.
Vive (2009), álbum de Malú.
HTC Vive, gafas de realidad virtual fabricadas por HTC.